Preferente puede referirse a:

 Acción preferente, en economía, acción que confiere un derecho especial a su poseedor.
 División regional preferente, en varias comunidades autónomas de España, la división de fútbol de categoría inmediatamente inferior a la Tercera División.
 Grupo Preferente, conglomerado empresarial español de prensa turística.